Клеви́цький:

 Клевицький Євсей Мендельович (1905—1989) — український архітектор.
 Клевицький Олександр Леонідович (1954, Москва) — російський композитор, продюсер, заслужений діяч мистецтв Російської Федерації.